Ковринское сельское поселение — муниципальное образование в Пролетарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Коврино.

Административное устройство 
В состав Ковринского сельского поселения входят:
 хутор Коврино;
 хутор Большая Бургуста;
 хутор Малая Бургуста.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Пролетарского района Ростовской области